Кубок Европы по пляжному футболу 2006 — Восьмой розыгрыш кубка Европы по пляжному футболу. Розыгрыш прошёл в Неаполе с 26 мая по 28 мая 2006 года. В турнире приняли участие восемь сборных. Победу одержала сборная команда Португалии.

Участники 
  Австрия
  Венгрия
  Германия
  Испания
  Италия
  Португалия
  Франция
  Швейцария

Результаты

1/4 финала

Матчи за 5 — 8 места

1/2 финала

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение команд

Ссылки 
 RSSSF Архив

2006
Международные спортивные соревнования в Неаполе
Футбол в Италии в 2006 году
Май 2006 года